Робледо-де-Чавела (ісп. Robledo de Chavela) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид. 
 Сан-Мігель-дель-Робледо (ісп. San Miguel del Robledo) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.
 Робледо (Альбасете) (ісп. Robledo) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Альбасете. 
 Кастаньйо-дель-Робледо (ісп. Castaño del Robledo) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Уельва. 
 Робледо-де-Корпес (ісп. Robledo de Corpes) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара. 
 Робледо-дель-Масо (ісп. Robledo del Mazo) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо. 
 Ель-Робледо (Сьюдад-Реаль) (ісп. El Robledo) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Сьюдад-Реаль. 
 Хорхе Робледо (ісп. George Robledo, нар. 14 квітня 1926, Ікіке — пом. 1 квітня 1989, Він'я-дель-Мар) — чилійський футболіст.
 Кастільєхо-де-Робледо (ісп. Castillejo de Robledo) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія.